

Patronyme 
Merten peut désigner :
 Blandine Merten (1883-1918), religieuse allemande ;
 Karl-Friedrich Merten (1905-1993), militaire allemand ;

Prénom
 Merten de Keyser (Martin Lempereur, ou Martinus Caesar) (?-1536), imprimeur français.

Toponyme
 Merten est une commune française du département de la Moselle.

Patronyme allemand